Saussure (o de Saussure) può riferirsi a:

Persone 
 Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799) – alpinista e naturalista svizzero
 Henry William de Saussure (1763-1839) – avvocato e politico statunitense
 Nicolas-Théodore de Saussure (1767-1845) – chimico svizzero, figlio di Horace-Bénédict
 Albertine de Saussure in Necker (1766-1841) – scrittrice e pedagogista svizzera, figlia di Horace-Bénédict
 William Ford de Saussure (1792-1870) – politico statunitense, figlio di Henry William
 Henri Louis Frédéric de Saussure (1829-1905) – entomologo e mineralogista svizzero, nipote di Horace-Bénédict
 Ferdinand de Saussure (1857-1913) – linguista svizzero, figlio di Henri Louis
 Léopold de Saussure (1866-1925) – sinologo, astronomo e militare svizzero naturalizzato francese, figlio di Henri Louis
 René de Saussure (1868-1943) – esperantista svizzero, figlio di Henri Louis
 Raymond de Saussure (1894-1971) – medico e psicanalista svizzero, figlio di Ferdinand
 Hermine de Saussure (1901-1984) – velista e intellettuale francese, figlia di Léopold
 Éric de Saussure (1925-2007) – artista e religioso svizzero

Altro 
 13580 de Saussure – asteroide della fascia principale
 Cratere Saussure – cratere lunare
 Ghiacciaio Saussure – ghiacciaio situato sulla costa di Loubet, nella parte occidentale della Terra di Graham, in Antartide
 Saussure en Vôges e Saussures – denominazioni precedenti di Saulxures-sur-Moselotte, comune francese dei Vosgi, nel Grand Est
 Saussures – antica denominazione di Saulxures-lès-Bulgnéville, comune francese dei Vosgi, nel Grand Est